Súbete a mi moto puede hacer referencia a:

 «Súbete a mi Moto», canción de la boy band latina Menudo.
 Súbete a mi moto, serie de televisión web, basada en el grupo anterior.
 Súbete a mi moto, telenovela mexicana.
 Súbete a mi moto, programa de televisión uruguayo.